Jackal est un mot anglais qui signifie « chacal ». Il s'agit aussi de la forme ancienne et qui n'est plus utilisée du mot en français.

Il peut aussi désigner :
 le Jackal, un navire de la John Brown & Company ;
 Jackal, un personnage du roman Les Mohicans de Paris ;
 Jackal est le nom du tueur à gage dans le roman de Frederick Forsyth, The Day of the Jackal (1971), porté une première fois à l'écran par Fred Zinnemann en 1973 ; 
 Jackal (1986), un jeu vidéo de Konami ;
 Jackals, un manga écrit par Shinya Murata en sept volumes ;
 Jackal Queenston, un alias sous le label Lapfox Trax caractérisé par sa musique de genre drum and bass ;
 un , un véhicule de combat de l'Armée britannique ;
 Jackal, un personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima.
 Jackals,  film d'horreur américain de Kevin Greutert (2017).